Escalona kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Escalona, Mexiko, Veracruz, Tatatila,

Spanien 

 Escalona del Prado (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Escalona, Toledo, ort, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Escalona (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar